Дони-Милановац () — город в Сербии в общине Майданпек в Борском округе. Это город на берегу Дуная, недалеко от археологического памятника Лепенский Вир, который также является центром Джердапского национального парка. По данным переписи населения 2011 года, в городе проживало 2410 человек.

География 
Город находится на правом берегу Дуная, в Джердапском ущелье, в центре Джердапского национального парка, на высоте 75 метров. На расстоянии около 22 км расположен ближайший город Майданпек, который также является административным центром одноимённой общины. Джердапское ущелье по своему происхождению и внешнему виду представляет собой комплекс, состоящий из четырех сужений — ущелья и трех расширений — бассейнов, и состоит из: ущелья Горня (Голубачка), бассейна Люпковска, ущелья Госпожин Вир, ущелья Донжемилановачка, ущелья Казанского (большого и малого), Орсавского бассейнов и Сипское ущелье. Дунай в этой части своего пути образует большой «локоть», на вершине которого лежит бассейн Дони-Милановац длиной 19 км.

Город находится в нескольких метрах от сербско-румынской границы.

Ссылки 
 Паркови за природу и људе: Ђердап, прва прича РТС Образовно-научни програм - Званични канал
 Паркови за природу и људе: Ђердап, друга прича РТС Образовно-научни програм - Званични канал
 Мегдани аласа и риба грдосија (Политика, Мирослав Стефановић, 26. април 2018.)
 

Населённые пункты Сербии